Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года — планируемое соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Старого Света в сезоне 2024—2025 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоятся в хорватской столице Загреб, ориентировочно с 20 по 26 января 2025 года. Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
В 2022 году у ИСУ кроме столицы Хорватии не было кандидатов на право проведения европейского чемпионата 2025 года. ИСУ без голосования предоставило это право столице Хорватии. Загреб не сумел провести чемпионат Старого Света в 2021 году из-за пандемии. Последний раз столица Хорватии принимала континентальный чемпионат 12 лет назад в 2013 году. Хорватия получила европейский чемпионат в третий раз, сам город в пятый (первые два раза Загреб принимал как югославский город).

Участники 
В чемпионате примут участвие фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся некоторые азиатские страны), достигшие 17-летнего возраста на момент 1 июля 2024 года.

По итогам чемпионата Европы 2024 года каждая страна имела право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляли заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2024/2025
Европа
Чемпионаты Европы в Хорватии
Январь 2025 года
Европа
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2025 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы в 2025 году